

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Tréhu de Monthierry, (1797-1857), homme politique français ;
 Julien Tréhu de Monthierry, (1754-1846), son père, homme politique français.

Homonymie de patronyme